Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1900 es disputà una competició de waterpolo masculina.

Resum de medalles

Resultats 
8 equips van participar en la competició de waterpolo dels Jocs, dels quals, un abandonà abans de començar. La competició es disputà per eliminatòries sense partit pel tercer lloc. Per aquest motiu, quatre dels set equips participants van guanyar medalles.

Medaller

Participants 

Osborne Swimming ClubThomas Coe  John Henry Derbyshire  Peter Kemp  William Lister  Arthur G. Robertson  Eric Robinson  George Wilkinson

Pupilles de Neptune de Lille #2Eugène Coulon  Jean Fardelle Favier  Leriche  Louis Martin  Désiré Mérchez  Charles Treffel

Tritons Lillois J. Bertrand  Victor Cadet  Maurice Hochepied  Leclerq  Tisserand  Charles de Vendeville  Jules Verbecke

Brussels Swimming and Water Polo ClubJean De Backer  Victor De Behr  Henri Cohen  Fernand Feyaerts  Oscar Grégoire  Albert Michant  Victor Sonnemans

Berliner Swimming Club Otter  Hans Aniol  Paul Gebauer  Max Hainle  Georg Hax  Gustav Lexau  Herbert von Petersdorff  Fritz Schneider

Libellule de Paris Thomas Burgess Jules Clévenot  Alphonse Decuyper Louis Laufray  Henri Peslier  Pesloy  Paul Vasseur

Pupilles de Neptune de Lille #1  Favier  Philippe Houben  Leriche  Georges Leuillieux  E. Martin  René Tartara  Charles Treffel

Notes

Referències 

 Base de dades del COI
 De Wael, Herman. Herman's Full Olympians: "Water Polo 1900". Accessed 11 de març 2006. Available electronically at  .
 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1900
Waterpolo als Jocs Olímpics